Osoby o tym nazwisku:
 Michał Rossner − polski wojskowy, działacz komunistyczny
 Petra Rossner − niemiecka kolarka szosowa i torowa, olimpijka